Steve Reid peut désigner:
 , producteur américain de jeux vidéos ;
  (né en 1936), joueur de golf américain ;
  (1914-2009), joueur américain de football américain ;
 Steve Reid (1944-2010), batteur de jazz américain ;
  (né en 1955), joueur de soccer américain.

Steven Reid peut désigner:
 Steven Reid (né en 1981), joueur de football anglais ;
 , coureur hippique néo-zélandais.

Voir aussi